Nachtergaele is een Vlaamse achternaam en kan verwijzen naar:

Dirk Nachtergaele, Belgisch wielerverzorger
Joris Nachtergaele, Belgisch politicus
Jozef Nachtergaele, Belgisch componist, muziekpedagoog en dirigent
Marc Nachtergaele, Belgisch politicus
Matheus Nachtergaele, Braziliaans acteur
Pascale Nachtergaele, Belgisch analiste
Vic Nachtergaele, Belgisch hoogleraar Romaanse filologie

Zie ook
Nachtegaele

Nederlandse of Vlaamse achternaam